Aigila (Αἴγιλα) ist der altgriechische Name von:
 Andikythira, eine Insel in Griechenland, siehe auch Aigilia
 Aigila (Heiligtum), ein Demeterheiligtum auf der Peloponnes